Wicked Woman – niskobudżetowy film z 1953 roku
 Wicked Woman – album koncertowy Janis Joplin z 1976 roku